Haro steht für:
 Haro, Ort in Nordspanien
 Haro (Campeche), Ort in Mexiko
 Haro (Comarca), Comarca in der autonomen Gemeinschaft La Rioja
 Haro (Indus), linker Nebenfluss des Indus in Pakistan
 Haus Haro, Nebenlinie der Krone von Kastilien
 Haro-Straße, Meerenge zwischen der Straße von Georgia und der Juan-de-Fuca-Straße
 Haro (Tranqueira), eine historische Befestigungsanlage beim osttimoresischen Tutuala.
 Haro Bikes, Fahrradhersteller
 einen Parketthersteller, siehe Hamberger Industriewerke

Haro oder Härö ist der Name folgender Personen:

 Adolf Haro, deutscher Architekt im 20. Jahrhundert
 Alonso Núñez de Haro y Peralta (1729–1800), Erzbischof von Mexiko und Vizekönig von Neuspanien
 Antonio de Haro y Tamariz (1799–1869), mexikanischer Staatsmann
 Bob Haro (* 1958), ehemaliger BMX-Fahrer und Gründer von Haro Bikes
 Claudia Haro, US-amerikanische Schauspielerin
 Cristobal de Haro, Reeder und einer der Finanzierer der ersten Weltumsegelung (Magellan)
 Diego Haro (* 1982), peruanischer Fußballschiedsrichter
 Eduardo Haro Tecglen (1924–2005), spanischer Schriftsteller, Journalist, Kolumnist und Anti-Franquist
 Gaspar de Haro y Guzmán (1629–1687), spanischer Adliger, Politiker und Kunstsammler
 Guillermo Haro (1913–1988), mexikanischer Astronom
 Ignacio Ramírez de Haro (Ignacio Ramirez de Haro, 15. Graf von Bornos, 1918–2010), spanischer General
 Ivan de Haro (* 1971), gibraltischer Badmintonspieler
 Klaus Härö (* 1971), finnischer Filmregisseur
 Luis Méndez de Haro y Guzmán (1598–1661), spanischer Minister
 Manuel Gaspar Haro (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Mariano Haro (* 1940), spanischer Langstrecken- und Hindernisläufer
Siehe auch:
 Caleta Haro
 Harro